Gareth Ainsworth (1973-), joueur et entraîneur anglais de football ;
 Geoffrey Clough Ainsworth (1905-1998), mycologue et historien des sciences britannique ;
 Laura Ainsworth (1885–1958), suffragette britannique ;
 Lionel Ainsworth (1987-), footballeur anglais ;
 Mary Ainsworth (1913-1999), psychologue américaine ;
 Peter Ainsworth (1956-2021), politicien conservateur du Royaume-Uni ;
 Robert Ainsworth (1660-1743), grammairien britannique ;
 Henry Ainsworth (1571-1622), théologien ;
 William Harrison Ainsworth (1805-1882), historien et écrivain anglais.

 Ainsworth, une localité du comté de Washington, dans l'Iowa ;
 Ainsworth, une localité du comté de Brown dans le Nebraska ;
 Ainsworth, une localité du comté de Langlade dans le Wisconsin ;
 Ainsworth State Park, un parc national dans le comté de Multnomah dans l'Oregon ;
 Ainsworth, une localité du Grand Manchester en Grande Bretagne ;
 Ainsworth, une ville de Colombie-Britannique au Canada.